Il Daewoo Challenger Tennis è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa. Faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si giocava annualmente a Seul in Corea del Sud.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Voci correlate
Samsung Securities Cup
Seoul Open Challenger

Collegamenti esterni